Heartbreak kan syfta på:

 Heartbreak (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Heartbreak City – en sång skriven av Lars Erlandsson och Fredrik Lenander
 Heartbreak Express – ett musikalbum av Dolly Parton
 Heartbreak Express (sång) – en sång skriven av Dolly Parton och framförd av henne som titelspår på albumet Heartbreak Express 1982
 Heartbreak Girl – en amerikansk långfilm från 2007
 Heartbreak Hotel (sång) – en sång, främst framförd av Elvis Presley
 Heartbreak Ridge – en amerikansk film från 1986
 808s & Heartbreak – Kanye Wests fjärde studioalbum utgivet 2008
 The Heartbreak Kid – en amerikansk komedifilm från 2007

Se även 
 Brustet hjärta – populär benämning på hjärtmuskelsjukdomen takotsubokardiomyopati
 Heartbreaker – flera betydelser
 Heartbreak Hotel – flera betydelser
 Heartbreak Hill – flera betydelser